Radix (błotniarka) – rodzaj ślimaków
 radix – część męskich organów kopulacyjnych pająków
 radix – narząd jeżowców
 radix – łacińska nazwa korzenia

Przypisy